Voskressenka (Mokroús), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Voskressenka (Engels), localitat de la província de Saràtov, a Rússia